Rosser – centro abitato del Texas
Rosser – comune in Manitoba, Canada